

Codici 
 PRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Portimao Penina (Portogallo - Azzorre)

Mineralogia 
 Prm – abbreviazione di prismatina

Sigle 
 Partito Grande Romania (Partidul România Mare) – Partito politico romeno
PRM – Persone (o Passeggeri) a ridotta mobilità

Note